Раде Зорич (; , Врточе, Австро-Венгрия — , Белград, Союзная Республика Югославия) — сербский и югославский военный деятель, генерал-майор Югославской народной армии, Народный герой Югославии (с 1953).

Биография 
Родился в Боснии. Рано стал участвовать в левом молодежном движении, активно работал в Объединенных профсоюзах Югославии.
С 1935 года — член Союза коммунистов Югославии. Занимался отправкой добровольцев в Интернациональные бригады, участвовавшие в испанской гражданской войне на стороне республиканцев в 1936 — 1938 годах.

В 1941 году был избран секретарём партийной организации в г. Дрвар.

Участник антифашистского движения сопротивления Югославии, действовавшего под руководством КПЮ во время Второй мировой войны.

Политический комиссар дрварского партизанского отряда. В 1942 году в ходе боёв с усташами лично уничтожил 1 и овладел 6-ю тяжелыми пулемётами врага. Позже был назначен командиром батальона «Гаврило Принцип». В бою с итальянскими оккупантами был ранен.

С сентября 1943 года командовал 4-я краинской ударной бригадой, с которой прошёл Боснию, Санджак, Черногорию, Западную и Южную Сербию. Участвовал во всех сражениях в этих регионах. За боевые успехи отмечался командованием Народно-освободительной армии Югославии.

В августе 1944 года назначен командиром 45-й сербской дивизии НОАЮ.

После окончания войны окончил Высшую военную академию ЮНА, командовал дивизией.

Похоронен на Аллее заслуженных (великих) на Новом кладбище Белграда.

Литература 
 Народни хероји Југославије. — Т. II. — Београд: Народна књига, 1982.

Югославские партизаны
генерал-майоры Югославии
Военачальники Второй мировой войны
Коммунисты Боснии и Герцеговины
Народные герои Югославии
Похороненные на Новом кладбище (Белград)